Nur Fliegen ist schöner steht für:

 Nur Fliegen ist schöner, Werbespruch von Carolus Horn (1968), siehe Opel GT #Werbeslogan
 Nur Fliegen ist schöner (1970), amerikanischer Film von Robert Altman
 Nur Fliegen ist schöner (2015), französischer Film von Bruno Podalydès